...And Justice for All (álbum) — da banda Metallica
 ...And Justice for All (canção) — canção ao álbum citado acima
 ...And Justice for All (filme) — filme americano de 1979

Desambiguações de música

Desambiguações de cinema